PYC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Playon Chico (Panama)